(1958-), tailleur de pierre, sculpteur allemand ;
 Laurent Blondiau,  trompettiste et improvisateur de jazz belge né le  ;
 Nicolas Blondiau, criminel français.

Voir aussi